L'édition masculine 2017 du tournoi de tennis de Bois-le-Duc se déroule du 12 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Gilles Müller remporte l'épreuve en simple, Łukasz Kubot et Marcelo Melo celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Argentin Juan Martín del Potro, du Belge David Goffin, du Français Richard Gasquet, du Sud-Coréen Chung Hyeon et du Taipei chinois Lu Yen-hsun. Ils sont respectivement remplacés par Evgeny Donskoy, Mikhail Youzhny, Jordan Thompson, Jason Jung et Julien Benneteau.

Pendant le tournoi 
Le double tenant du titre Nicolas Mahut est battu dès le  tour par son ami Julien Benneteau,  mondial, (6-3, 2-6, 2-6). L'Angevin, qui était jusqu'alors membre du top 50 depuis un an, redescend donc à la  place mondiale.

Lauréats 
Gilles Müller remporte le  titre de sa carrière en simple, le  de la saison, en écartant en finale Ivo Karlović.

En double, Łukasz Kubot et Marcelo Melo décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Raven Klaasen et Rajeev Ram. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc (WTA 2017)
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc
 Saison 2017 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2017
Bois-le-Duc
Sport aux Pays-Bas en 2017
Tennis en juin 2017